Conrad von Rosen kan syfta på:

 Conrad von Rosen (1628–1715), livländsk general i fransk tjänst
 Conrad von Rosen (1835–1913), svensk militär och hovman